Caminesi – famiglia nobile della Marca Trevigiana
Caminesi – abitanti di Camin (Padova)
Caminesi – abitanti di Camini
Caminesi – abitanti di Camino (Italia)
Caminesi – abitanti di Camino (Oderzo)
Caminesi – abitanti di Camino al Tagliamento